Ольденбург () — власна назва.

Історія 
Ольденбург — земля зі столицею в Ольденбурзі.
 1108–1774: графство Ольденбург 
 1774–1810: герцогство Ольденбург  
 1814–1918: велике герцогство Ольденбург
 1918–1946: вільна держава Ольденбург
 Ольденбурзький дім

Топоніми

Ольденбург — місто.
 Ольденбург (Гольштейн) — місто.

Інше 
 Ольденбург (футбольний клуб)